

Geografia 
 Ruo – atollo delle Isole Caroline (Stati Federati di Micronesia)
 Ruo – fiume affluente dello Shire al confine fra Malawi e Mozambico

Sigle 
 Research Unit One – unità di ricerca specializzata nell'analisi e nello studio della comparazione giuridica.

Codici 
 ruo – codice ISO 639-3 della lingua istrorumena